Amasse ou La Masse, une rivière des départements Indre-et-Loire et Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, et un affluent gauche de la Loire.

Amasse peut aussi désigner :
 amasse (du gascon amassa), dans les Landes de Gascogne, la récolte de la résine de pin.